UB4 oder UB 4 steht für:
 UB4, britischer Postcode-Distrikt für die Post town HAYES (in der London Borough of Hillingdon)
 SM UB 4, deutsches U-Boot

.ub4 steht für:
 Dateiendung von Dateien der Datensicherungssoftware UltraBackup

UB4